Алексей Благовестнов:
 Благовестнов, Алексей Алексеевич (род. 1974) — российский скульптор.
 Благовестнов, Алексей Иванович (1947—2010) — российский скульптор.